Schmiedeknecht ist der Familienname von:
Heinrich Schmiedeknecht (1880–1962), deutscher Architekt
Otto Schmiedeknecht (1847–1936), deutscher Insektenkundler